
Termin DHT ima više značenja.
 Dihidrotakisterol
 Diskretna Hartlijeva transformacija